Здание мэрии:
 Здание мэрии Грозного.
 Здание мэрии Москвы.